James Cox peut désigner :
 James Charles Cox (1834-1912), conchyliologiste australien ;
 James Middleton Cox (1870-1957), homme politique américain et magnat de la presse ;
  (1886-1951), prêtre américain et militant politique ; 
 James Cox (1975-), réalisateur américain.